L.A. Tattoo (The Forgotten Man) – romanzo di Robert Crais del 2005
 The Forgotten Man – film per la televisione del 1971 diretto da Walter Grauman